Соревнования по метанию копья у мужчин на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах проходили 26 августа (квалификация) и 28 августа (финал) на Олимпийском стадионе Афин.

Американец Бро Грир в первой же попытке квалификации послал копьё на 87,25 м. Этот результат не покорился никому ни в квалификации, ни в финале (в котором сам Грир показал лишь 74,36 м и занял последнее 12-е место). Олимпийским чемпионом весьма неожиданно стал 22-летний норвежец Андреас Торкильдсен с результатом 86,50 м.

Прославленный 38-летний чех Ян Железный, который на предыдущих 4 Олимпийских играх завоевал серебро (1988) и три золота (1992, 1996, 2000), на этот раз занял 9-е место в финале.

Медалисты

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований оба рекорда не были улучшены.

Соревнования 
Для попадания в финал спортсменам необходимо в квалификации показать результат не хуже 81.00 м. В финал попадают минимум 12 атлетов. Если количество выполнивших квалификацию больше, то в финал попадают все спортсмены, выполнившие квалификацию. В том случае, если количество выполнивших квалификацию меньше 12-ти, то спортсмены отбираются в финал по лучшему результату.

Результаты указаны в метрах.

Квалификация

Группа А 
26 августа 2004 - 20:05

Группа B 
26 августа 2004 - 21:50

Финал 
28 августа 2004 - 20:40

Примечания

Ссылки 
 Метание копья. мужчины. Олимпиада 2004. Результаты

Метание копья на Олимпийских играх